

Примітки

Джерела та література

Посилання 

  http://www.town.ishii.lg.jp/ 

Містечка префектури Токушіма
Повіт Мьодзай